Kreuth ist der Name folgender Orte:
 Kreuth, Gemeinde im Landkreis Miesbach, Bayern

Ortsteile in Bayern:
 Kreuth (Allershausen), Ortsteil der Gemeinde Allershausen, Landkreis Freising
 Kreuth (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg
 Kreuth (Ergolding), Ortsteil des Marktes Ergolding, Landkreis Landshut
 Kreuth (Eslarn), Ortsteil des Marktes Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Kreuth (Fürstenfeldbruck), Ortsteil der Stadt Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Kreuth (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Kreuth (Geslau), Ortsteil der Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach
 Kreuth (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim
 Kreuth (Heideck), Ortsteil der Stadt Heideck, Landkreis Roth
 Kreuth (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen
 Kreuth (Paunzhausen), Ortsteil der Gemeinde Paunzhausen, Landkreis Freising
 Kreuth (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham
 Kreuth (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau
 Kreuth (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg
 Kreuth (Rieden), Ortsteil der Gemeinde Rieden, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Kreuth (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising

Ortsteile in Österreich:
 Kreuth (Gemeinde Bad Bleiberg), Katastralgemeinde (Ortschaft Bleiberg-Kreuth) von Bad Bleiberg, Kärnten 
 Kreuth (Gemeinde Ebenthal), Katastralgemeinde von Ebenthal in Kärnten, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Kreuth (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 Kreuth (Gemeinde Frauenstein), Katastralgemeinde von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Kreuth (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft von Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Kreuth (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Kreuth (Gemeinde Muggendorf) Ortschaft der Gemeinde Muggendorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Kreuth (Gemeinde Sieghartskirchen), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Kreuth (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortsteil von Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kreuth (Gemeinde Manning), Ortschaft der Gemeinde Manning, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kreuth (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Greuth
 Kreut
 Greut